Sefanja (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Sefanja (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek
Sefanja (priester), de "tweede priester" onder Seraja tijdens de regering van Sedekia

Zie ook
Apocalyps van Sefanja